Johann (Jakob) Walt(h)er (kunstschilder)  (1604-1676/77), Duits kunstschilder (specialiteit: portret, bloemen, vogels). 
 Johann Jakob Walther (componist) (1650-1717), Duits violist, componist.